Copadichromis — рід риб родини Цихлових, що налічує 25 видів.

Види 
 Copadichromis atripinnis Stauffer & Sato 2002
 Copadichromis azureus Konings 1990
 Copadichromis borleyi (Iles 1960)
 Copadichromis chizumuluensis Stauffer & Konings 2006
 Copadichromis chrysonotus (Boulenger 1908)
 Copadichromis cyaneus (Trewavas 1935)
 Copadichromis cyanocephalus Stauffer & Konings 2006
 Copadichromis diplostigma Stauffer & Konings 2006
 Copadichromis geertsi Konings 1999
 Copadichromis ilesi Konings 1999
 Copadichromis insularis Stauffer & Konings 2006
 Copadichromis jacksoni (Iles 1960)
 Copadichromis likomae (Iles 1960)
 Copadichromis mbenjii Konings 1990
 Copadichromis melas Stauffer & Konings 2006
 Copadichromis mloto (Iles 1960)
 Copadichromis nkatae (Iles 1960)
 Copadichromis parvus Stauffer & Konings 2006
 Copadichromis pleurostigma (Trewavas 1935)
 Copadichromis pleurostigmoides (Iles 1960)
 Copadichromis quadrimaculatus (Regan 1922)
 Copadichromis trewavasae Konings 1999
 Copadichromis trimaculatus (Iles 1960)
 Copadichromis verduyni Konings 1990
 Copadichromis virginalis (Iles 1960)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae